Bartolomeo I – arcivescovo ortodosso greco con cittadinanza turca, patriarca ecumenico di Costantinopoli
 Bartolomeo I della Scala – condottiero italiano